Ilha de São Simão pode referir-se a:

 Ilha de São Simão - ilha na Galiza, Espanha
 Ilha de São Simão - ilha no Parque dos Manguezais, Recife, Brasil

Desambiguação